42-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
27 января 1985 года

Лучший фильм (драма): 
«Амадей»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Роман с камнем»

Лучший драматический сериал: 
«Она написала убийство»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Шоу Косби»

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ: 
«Кое-что про Амелию»

< 41-я Церемонии вручения 43-я >

42-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кино и телевидения за 1984 год состоялась 27 января 1985 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 7 января 1985 года.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 4/6: «Амадей»
 1/6: «Поля смерти»
 3/5: «Поездка в Индию»
 1/3: «Места в сердце»
 0/3: «История солдата» / «Охотники за привидениями»
 2/2: «Роман с камнем»
 1/2: «Микки и Мод»
 0/2: «Клуб „Коттон“» / «Полицейский из Беверли-Хиллз» / «Однажды в Америке» / «Человек со звезды» / «У подножия вулкана» / «Река» / «Весь я» / «Непримиримые противоречия»
 1/1: «Женщина в красном»

Игровое кино 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (драма)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Амадей / Amadeus (Саул Зейнц)
|-
|colspan=2|• Клуб «Коттон» / The Cotton Club (Роберт Эванс)
|-
|colspan=2|• Поля смерти / The Killing Fields (Дэвид Паттнэм)
|-
|colspan=2|• Места в сердце / Places in the Heart (Арлин Донован)
|-
|colspan=2|• История солдата / A Soldier’s Story (Норман Джуисон)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (комедия или мюзикл)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Роман с камнем / Romancing the Stone
|-
|colspan=2|• Микки и Мод / Micki + Maude
|-
|colspan=2|• Полицейский из Беверли-Хиллз / Beverly Hills Cop
|-
|colspan=2|• Всплеск / Splash
|-
|colspan=2|• Охотники за привидениями / Ghostbusters
|-
| rowspan=5|<center>Лучший режиссёр
| rowspan=5 align="center" width="100px"|
|style="background:#EEDD82"|• Милош Форман за фильм «Амадей»
|-
|• Фрэнсис Форд Коппола — «Клуб „Коттон“»
|-
|• Ролан Жоффе — «Поля смерти»
|-
|• Дэвид Лин — «Поездка в Индию»
|-
|• Серджо Леоне — «Однажды в Америке»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в драматическом фильме
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ф. Мюррей Абрахам — «Амадей» (за роль Антонио Сальери)
|-
|• Джефф Бриджес — «Человек со звезды» (за роль человека со звезды)
|-
|• Альберт Финни — «У подножия вулкана» (за роль Джеффри Фермина)
|-
|• Том Халс — «Амадей» (за роль Вольфганга Амадея Моцарта)
|-
|• Сэм Уотерстон — «Поля смерти» (за роль Сиднея Шенберга)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в драматическом фильме
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Салли Филд — «Места в сердце»''' (за роль Эдны Сполдинг)
|-
|• Дайан Китон — «Миссис Соффел» (за роль Кейт Соффел)
|-
|• Джессика Лэнг — «Деревня» (за роль Джевелл Айви)
|-
|• Ванесса Редгрейв — «Бостонцы» (за роль Олив Чанселлор)
|-
|• Сисси Спэйсек — «Река» (за роль Мэй Гарви)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в комедии или мюзикле
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дадли Мур — «Микки и Мод» (за роль Роба Сэлинджера)
|-
|• Стив Мартин — «Весь я» (за роль Роджера Кобба)
|-
|• Эдди Мёрфи — «Полицейский из Беверли-Хиллз» (за роль детектива Акселя Фоули)
|-
|• Билл Мюррей — «Охотники за привидениями» (за роль Питера Венкмана)
|-
|• Робин Уильямс — «Москва на Гудзоне» (за роль Владимира Иванова)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в комедии или мюзикле
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Кэтлин Тёрнер — «Роман с камнем» (за роль Джоан Уайлдер)
|-
|• Энн Бэнкрофт — «Гарбо рассказывает» (за роль Эстелль Рольф)
|-
|• Миа Фэрроу — «Бродвей Дэнни Роуз» (за роль Тины Витале)
|-
|• Шелли Лонг — «Непримиримые противоречия» (англ.) (за роль Люси Ван Паттен Бродски)
|-
|• Лили Томлин — «Весь я» (за роль Эдвины Катуотер)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Хенг Сомнанг Нгор — «Поля смерти» (за роль Дита Прана)
|-
|• Адольф Цезар — «История солдата» (за роль сержанта Уотерса)
|-
|• Ричард Кренна — «Парень из „Фламинго“» (за роль Фила Броди)
|-
|• Джеффри Джонс — «Амадей» (за роль императора Иосифа II)
|-
|• Пэт Морита — «Парень-каратист» (за роль мистера Мияги)
|-
| rowspan=7|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=7 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Пегги Эшкрофт — «Поездка в Индию»''' (за роль миссис Мур)
|-
|• Дрю Бэрримор — «Непримиримые противоречия» (за роль Кейси Бродски)
|-
|• Ким Бейсингер — «Самородок» (за роль Мемо Пэрис)
|-
|• Жаклин Биссет — «У подножия вулкана» (за роль Ивонн Фирмин)
|-
|• Мелани Гриффит — «Двойник тела» (за роль Холли Боди)
|-
|• Кристин Лахти — «Дополнительная смена» (за роль Хэйзел)
|-
|• Лесли Энн Уоррен — «Автор песен» (англ.) (за роль Джильды)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Питер Шэффер — «Амадей»
|-
|colspan=2|• Роберт Бентон — «Места в сердце»
|-
|colspan=2|• Чарльз Фуллер — «История солдата»
|-
|colspan=2|• Дэвид Лин — «Поездка в Индию»
|-
|colspan=2|• Брюс Робинсон — «Поля смерти»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка к фильму
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Морис Жарр за музыку к фильму «Поездка в Индию»
|-
|colspan=2|• Эннио Морриконе — «Однажды в Америке»
|-
|colspan=2|• Джек Ницше — «Человек со звезды»
|-
|colspan=2|• Майк Олдфилд — «Поля смерти»
|-
|colspan=2|• Джон Уильямс — «Река»
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая песня
| colspan=2 style="background:#EEDD82"|• I Just Called to Say I Love You — «Женщина в красном» — музыка и слова: Стиви Уандер
|-
|colspan=2|• Against All Odds (Take a Look at Me Now) — «Несмотря ни на что» — музыка и слова: Фил Коллинз
|-
|colspan=2|• Footloose — «Свободные» — музыка и слова: Кенни Логгинс и Дин Питчфорд
|-
|colspan=2|• Ghostbusters — «Охотники за привидениями» — музыка и слова: Рей Паркер мл.
|-
|colspan=2|• No More Lonely Nights — «Передай привет Брод-стрит» — музыка и слова: Пол Маккартни
|-
|colspan=2|• When Doves Cry — «Пурпурный дождь» — музыка и слова: Принс
|-
| rowspan=5|<center>Лучший иностранный фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"| • Поездка в Индию / A Passage to India' (Великобритания)
|-
|colspan=2| • Кармен / Carmen (Франция)
|-
|colspan=2| • Диагональ слона / La diagonale du fou (Швейцария)
|-
|colspan=2| • Париж, Техас / Paris, Texas (Франция)
|-
|colspan=2| • Воскресенье за городом / Un dimanche à la campagne (Франция)
|}

 Телевизионные награды 

 См. также 
 «Оскар» 1985 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1985 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1985 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1985 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1985 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов 42-я церемонии на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Премия Сесиля Б. Де Милля 
 Мисс «Золотой глобус» 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус» на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
Кинопремии 1985 года